Црква Ваведења Пресвете Богородице може бити:

 Црква Ваведења Пресвете Богородице у Белом Пољу
 Црква Ваведења Пресвете Богородице у Великом Крушеву
 Храм Ваведења Пресвете Богородице у Доњим Осјечанима
 Црква Ваведења Пресвете Богородице у Орловату
 Црква Ваведења Пресвете Богородице у Пећанима
 Црква Ваведења Пресвете Богородице у Свилошу
 Црква Ваведења Пресвете Богородице у Читлуку

Види још 
 Манастир Ваведења Пресвете Богородице (вишезначна одредница)
 Црква Пресвете Богородице (вишезначна одредница)